Sandong-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Sandong-eup, köping i Gumi, Norra Gyeongsang, tidigare benämnd Sandong-myeon, 
 Sandong-myeon, Namwon, socken i Namwon, Norra Jeolla, 
 Sandong-myeon, Gurye-gun, socken i Gurye-gun, Södra Jeolla,